Victoria, a győzelem istennője a római mitológiában
 Victoria, növénynemzetség
 Victoria (1997) bolgár énekesnő

Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Victoria (Alabama)
 Victoria (Arkansas)
 Victoria (Észak-Karolina)
 Victoria (Georgia)
 Victoria (Illinois)
 Victoria (Indiana)
 Victoria, (Indiana, Greene megye)
 Victoria (Kansas)
 Victoria (Louisiana)
 Victoria (Michigan)
 Victoria (Minnesota)
 Victoria (Mississippi, Bolivar megye), szellemváros
 Victoria (Mississippi, Marshall megye)
 Victoria (Missouri)
 Victoria (Nyugat Virginia)
 Victoria (Texas)
 Victoria (Virginia)
 Ausztrália
 Victoria, szövetségi állam Ausztráliában
 Grenada
 Victoria, település
 Kanada
 Victoria, város Brit Columbia tartományban
 Victoria, város Új-Fundland és Labrador tartományban
 Malajzia
 Victoria, Labuan szövetségi terület fővárosa
 Málta
 Victoria, város
 Mexikó
 Victoria, város, Tamaulipas állam fővárosa
 Románia
 Victoria (Botoșani megye, Hlipiceni)
 Victoria (Botoșani megye, Stăuceni)
 Victoria magyarul Viktóriaváros, város Brassó megyében
 Victoria (Brăila megye)
 Victoria (Iași megye)
 Victoria (Tulcea megye)
 Seychelle-szigetek
 Victoria, a Seychelle-szigetek fővárosa

Közlekedés
 Victoria, pályaudvar Londonban
 Victoria, metróállomás Londonban
 Victoria, metróvonal Londonban
 Victoria, hajó

Sörök
 Victoria, mexikói sör
 Victoria, nicaraguai sör
 Victoria, spanyol sör